Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Karol Beck 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Karol Beck (finale)
 Jürgen Melzer (primo turno)
 Arnaud Di Pasquale (secondo turno)

 Marc Rosset (primo turno)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Andreas Vinciguerra (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2003